

Колдспрінг — місто, штат Нью-Йорк
 Колдспрінг — місто, штат Техас

Див. також 
 Колд-Спрінгс
 Колд-Спрінг